Lac Parent est un lac de la province de Québec, dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi de la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue.

 Lac Parent est un lac de la province de Québec, dans la municipalité régionale de comté de La Tuque de la région administrative de la Mauricie.

 Lac Parent est un lac de la province de Québec, dans la municipalité régionale de comté de Antoine-Labelle de la région administrative des Laurentides.

 Lac Parent est un lac de la province de Québec, dans la municipalité régionale de comté de Minganie de la région administrative de la Côte-Nord.